Ispas se poate referi la:

 Înălțarea Domnului, sărbătoare creștină
 Ispas (), Vijnița
 Maidan-Ispas, Vijnița

 Nume de familie
 Radu Mircea Ispas (n. 1940), un deputat român
 Sabina Ispas (n. 1941), un folclorist român
 Mihaela Ispas (n. 1974)

Nume de familie românești
Toponime slave